Ileburg ist der mittelalterliche Name von:

 Der Stadt Eilenburg in Nordwestsachsen
 Die Herren / Grafen zu Ileburg aus dem Hause der Wettiner
 Das Adelsgeschlecht derer zu Eulenburg (Adelsgeschlecht)
 Ein Markenname der Firma Franken Brunnen, siehe Sachsenquelle

Siehe auch:
 Ihleburg